Боргуста́нские Го́ры — посёлок в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Яснополянский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 125 км.

Расстояние до районного центра: 23 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 45 %, карачаевцы — 55 %.

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района